«Чайка» — молодёжная команда по хоккею с шайбой из города Нижний Новгород. Выступает в Чемпионате молодёжной хоккейной лиги.

История 
Образована на основе фарм-клуба нижегородского «Торпедо» «Торпедо-2». С 2009 года выступает в Молодёжной хоккейной лиге.

В своём дебютном матче в чемпионате МХЛ хоккеисты нижегородской «Чайки» на выезде потерпели поражение от московского МХК «Спартак» — 2:7. В составе волжан шайбы забросили — И. Баскаков и Н. Булычёв.

Лучшие бомбардиры команды 

 2009/10 — Григорий Аксютов — 33 (19+14), Алексей Потапов — 33 (13+20)
 2010/11 — Григорий Аксютов — 43 (13+30)
 2011/12 — Григорий Мищенко — 34 (18+16)
 2012/13 — Антон Вилков — 39 (16+23)
 2013/14 — Денис Шураков — 60 (18+42)
 2014/15 — Владислав Богословский — 35 (18+17)
 2015/16 — Роман Горбунов — 36 (18+18)
 2016/17 — Михаил Есаян — 42 (8+34)
 2017/18 — Аким Коломанов — 38 (15+23)
 2018/19 — Никита Томилов — 41 (15+26)
 2019/20 — Егор Алексеев — 43 (19+24)
 2020/21 — Андрей Галушкин — 53 (17+36)
 2021/22 — Иван Мурашов — 72 (26+46)

Выступления в МХЛ

Руководство 
 Генеральный директор — Харламов Александр Валерьевич

Тренерский штаб 
 Главный тренер — Воеводин Николай Анатольевич
 Тренер — Коньков Владимир Валерьевич
 Тренер — Данчишин Александр Анатольевич
Тренер — Пиманкин Александр Олегович
Тренер — Лебедев Евгений Андреевич

Состав клуба 
Согласно сайту клуба

Клубные рекорды

Индивидуальная статистика 

Примечание: КН — Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Штр — Штрафое время.

Командная статистика 

Примечание: ГЗ — голов забито, ГП — голов пропущено.

Ежегодные результаты

Регулярный чемпионат 
Примечание: И — количество игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши по буллитам, ПО — проигрыши в овертайме, ПБ — проигрыши по буллитам, П — проигрыши в основное время, ГЗ — голов забито, ГП — голов пропущено, О — очки, Штр — штрафные минуты.

Плей-офф 
 Сезон 2009—2010
Участие не принимали

 Сезон 2010—2011
Участие не принимали

 Сезон 2011—2012
Участие не принимали

 Сезон 2012—2013
Участие не принимали

 Сезон 2013—2014
 1/16 финала: Чайка — Стальные лисы — 2-3 (4:3, 2:1, 0:3, 1:3, 2:5)

 Сезон 2014—2015
 1/16 финала: Чайка — Белые тигры — 3-1 (3:2, 2:5, 10:0, 8:4)
 1/8 финала: Чайка — Кристалл Бдк — 3-2 (3:0, 3:6, 6:3, 1:2от, 2:1)
 1/4 финала: Чайка — Толпар — 3-0 (1:0, 3:2б, 3:1)
 1/2 финала: Чайка — Локо — 3-2 (5:4, 3:7, 2:4, 0:1)
 Финал: Чайка — СКА-1946 — 4-1 (8:0, 4:1, 3:1, 1:4, 2:0)

 Сезон 2015—2016
 1/8 финала: Чайка — Реактор — 3-2 (3:2б, 4:1, 1:3, 2:3от, 2:1от)
 1/4 финала: Чайка — Снежные барсы — 3-2 (2:3б, 4:1, 2:3, 3:2от, 6:1)
 1/2 финала: Чайка — МХК Динамо Спб — 3-1 (2:4, 3:1, 7:1, 4:0)
 Финал: Чайка — Локо — 1-4 (1:4, 2:1б, 2:4, 1:4, 3:6)

 Сезон 2016—2017
 1/8 финала: Чайка — СКА-1946 — 2-3 (2:3, 3:2от, 0:2, 3:2, 2:3)

 Сезон 2017—2018
Участие не принимали

 Сезон 2018—2019
Участие не принимали

 Сезон 2019—2020
Участие не принимали

 Сезон 2020—2021
 1/8 финала: Чайка — Спутник Ал — 3-1 (1:2от, 3:2б, 2:1б, 5:3)
 1/4 финала: Чайка — Толпар — 1-3 (1:4, 8:2, 1:3, 1:2)

 Сезон 2021—2022
 1/8 финала: Чайка — Спутник Ал — 3-2 (3:2от, 2:4, 7:4, 1:5, 1:0от)
 1/4 финала: Чайка — Ирбис — 2-3 (6:3, 3:2от, 2:3, 0:2, 1:2от)

Участники Кубка Вызова МХЛ 
 2010 — Евгений Кунаев 
 2011 — Евгений Кунаев 
 2012 — Григорий Аксютов 
 2013 — Сергей Машковцев 
 2014 — Игорь Руденков , Денис Шураков 
 2015 — Денис Шураков 
 2016 — Андрей Суханов 
 2017 — Иван Комаров 
 2018 — Владислав Шаманин 
 2019 — Донат Стальнов 
 2020 — Денис Давыдов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды «Чайка»
 Официальный сайт команды «Торпедо»
 

Клубы МХЛ
 
Хоккейные клубы России
Спортивные клубы Нижнего Новгорода